Свобо́дная библиоте́ка Филаде́льфии (), Публи́чная библиоте́ка Филаде́льфии — публичная библиотека в Филадельфии, штат Пенсильвания. Является четырнадцатой по охвату населения библиотечным обслуживанием среди публичных библиотек и 40-й по объёму фонда библиотекой в США.

В 2016 году библиотеку посетили около 4,7 млн посетителей, а также более 7 млн пользователей онлайн.

История 
Свободная библиотека Филадельфии была учреждена в 1891 году в качестве общедоступной библиотеки при содействии Уильяма Пеппера (), который внёс первый взнос в размере 225 тысяч долларов из наследства, полученного от своего дяди Джорджа С. Пеппера (). После нескольких судебных процессов, истцами по которым были другие учреждения, претендовавшие на наследство, было принято решение в пользу библиотеки Филадельфии. Открытие состоялось в марте 1894 года.

Сначала библиотека занимала три комнаты в муниципалитете, 11 февраля 1895 года библиотека переехала в здание старой филармонии, хотя условия и не соответствовали её потребностям. 1 декабря 1910 года библиотека переехала в другое помещение. Сегодня в сеть библиотеки входит 61 объект, включая центральное здание, три местных отделения, 49 отделений, исследовательский центр, а также Библиотека и музей Розенбаха (вошли в состав Свободной библиотеки Филадельфии в 2013 году с сохранением самостоятельного управления).

Основное здание — Parkway Central Library — было открыто 2 июня 1927 года. Строительство было начато в 1911 году, но из-за определённых трудностей (в частности Первой мировой войны) завершено позже запланированного срока. Здание в стиле боз-ар было спроектировано Джулианом Абеле ().

Деятельность 
Ежегодно в библиотеке проходят более 28 тысяч мероприятий, включая ярмарки вакансий, программы по поддержке малого бизнеса, группы по изучению английского языка как иностранного, компьютерные классы, семейные и детские кулинарные курсы, курсы математики, химии, здорового питания. В программе летнего чтения ежегодного участвуют более 50 000 школьников Филадельфии. Помимо этого, в библиотеке проводят культурные мероприятия, посвящённые дням рождения крупных англоязычных писателей, например, Уильяма Шекспира и Чарльза Диккенса.

В отличие от других публичных библиотек США, Свободная библиотека Филадельфии не управляется городским агентством или некоммерческой организацией, а одновременно независимым городским агентством под управлением совета директоров и негосударственной организацией «Фонд Свободной библиотеки Филадельфии» ().

Фонды и оборудование 
Объём фонд библиотеки насчитывает более 5 млн единиц, 120 000 электронных документов, 1000 общедоступных компьютеров и 150 электронных баз. Существует удалённый доступ к фондам, точки доступа к обучающим центрам.

Примечания

Ссылки 
 Сайт библиотеки 

Библиотеки Филадельфии
Библиотеки, основанные в 1891 году